Jméno a příjmení Antonín Horák má více nositelů:

 Antonín Vojtěch Horák (1875–1910) – český hudební skladatel
 Antonín Horák (fotbalista) (1911–???) – český fotbalista
 Antonín Horák (režisér) (1918–2004) – český filmový režisér a kameraman
 Antonín Horák (zahradník) (1900–1965) – zahradník a podnikatel v Bystřici pod Hostýnem